Сусаг — роксоланський (сарматський), або алано-танаїтський цар 2 сторіччя з Наддунав'я
 Сусаг — населений пункт у Румунії, в Араді